Cheiropleuria är ett släkte av ormbunkar. Cheiropleuria ingår i familjen Dipteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Cheiropleuria